Менетрео́ль-сюр-Сольдр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південь від Парижа, 60 км на південний схід від Орлеана, 45 км на північ від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 225,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Менетреоль-сюр-Сольдр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Менетреоль-сюр-Сольдр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер